Szeroka Przełęcz Bielska (słow. Široké sedlo) – przełęcz w Tatrach Bielskich
 Szeroka Przełęcz Jaworzyńska (słow. Široké sedlo) – przełęcz w Tatrach Wysokich